Джоан Дэвис (, 29 июня 1907 — 22 мая 1961 года) — американская комедийная актриса, которая выступала в водевилях, театре, кино, радио и на телевидении. Хотя Дэвис снялась в более чем пятидесяти кинофильмах в период между 1935—1952 годами, она достигла наибольшей известности по главной роли в ситкоме 1950-х годов «Я женат на Джоан», которая принесла ей номинацию на премию «Эмми».

Награды и номинации 
 «Эмми»
 1953 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Я женат на Джоан» (номинация)

 Голливудская «Аллея славы»
 1960 — Звезда на Аллее славы за вклад в кинематограф

Литература 
 Ohmart, Ben. Hold That Joan — The Life, Laughs & Films of Joan Davis. Albany: BearManor Media, 2007. ISBN 1-59393-046-1
 Rapp, Philip. The Television Scripts of Philip Rapp. Albany: BearManor Media, 2006. ISBN 1-59393-070-4.
 Tucker, David C. The Women Who Made Television Funny (2007). ISBN 978-0-7864-2900-4.
 Karol, Michael. Sitcom Queens: Divas of the Small Screen. iUniverse, 2006. pp. 22-24. ISBN 0-595-40251-8.

Ссылки 
 Literature on Joan Davis 

Телепродюсеры США
Актрисы телевидения США
Артисты водевилей
Женщины-комедианты
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Актрисы театра США